Fonblanque je priimek več oseb:
 Edward Barrington de Fonblanque, britanski general
 Philip de Fonblanque, britanski general